Покорский — фамилия; имеет женскую форму Покорская.
 Покорский, Георгий Михайлович (1740—1800) — протоиерей, член Императорской Российской Академии.
 Покорский, Илья Николаевич (1914—1990) — советский политический деятель, первый секретарь Усть-Ордынского окружкома КПСС, делегат XX и XXI съездов КПСС, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Покорские-Жоравки — дворянский род.